William Richard Gowers
William Timothy Gowers
Sinal de Gowers
Haplochromis gowersi

Desambiguações de sobrenomes